La Fundación Balmesiana es una institución dedicada a la promoción y difusión de la cultura católica, ubicada en la calle Duran i Bas, 9, en Barcelona. Entre las entidades que alberga se encuentran el Instituto Filosófico de Balmesiana y el Instituto Santo Tomás, que tienen como órgano de difusión la Revista Espíritu.

Historia 
En 1923 el P. Ignasi Casanovas, S.J. creó la Biblioteca Balmes como una sección de la obra pía Foment de Pietat, fundada por mosén Eudald Serra i Buixó en 1916. Ambas instituciones estaban ubicadas en la calle Duran i Bas 9-11, de Barcelona, en un admirable edificio de estilo gótico moderno, con sillería labrada en piedra de Montjuïc (1919-1940).

La persecución religiosa durante la Guerra Civil Española no alcanzó la casa, pero sí a numerosos colaboradores, que murieron como mártires: Ignasi Casanovas, Pedro Ginebra, José Casanellas, José Forn, Félix Treserra, Pedro Pous, Ramón Ejarque, José Vinyeta, Alfonso Par y José Salvans.

Después de la guerra civil, las actividades del antiguo Foment de Pietat fueron asumidas por dos fundaciones canónicas y civiles: Fundación Balmesiana (sucesora de las actividades de la Biblioteca Balmes), que se ocuparía de la promoción y difusión de la cultura católica, y la Fundación Cultura Religiosa (sucesora del Foment de Pietat), que mediante la Editorial Balmes se dedicaría a publicar y difundir libros de piedad, de liturgia y de espiritualidad.

Mosén Eudald Serra dirigió la Fundación Cultura Religiosa hasta su muerte (1967), sucediéndole Àngel Fàbrega i Grau y, actualmente, Ramon Corts i Blai.

Al padre Casanovas, le siguieron como presidentes de la Fundación Balmesiana Fernando Mª Palmés, Cándido Dalmases, José O’Callaghan, Juan Roig Gironella -que creó en 1951 el Instituto Filosófico de Balmesiana- Pedro Suñer –que creó en 2002 el Instituto Santo Tomás- y, actualmente, Héctor Vall.

Enlaces externos 
 

Educación católica en España
Compañía de Jesús